Aerostar – rumuńskie przedsiębiorstwo lotniczo-zbrojeniowe
 Aeronautics Aerostar – izraelski bezzałogowy aparat latający (UAV)
 Ford Aerostar – samochód produkowany przez Ford Motor Company w latach 1985-1997
 Piper Aerostar – amerykański samolot cywilny